Рябиков — русская фамилия; имеет женскую форму Рябикова.

Известные носители 
 Рябиковы — дворянский род.
 Рябиков, Валентин Владимирович (1883—1962) — революционер-большевик, участник установления Советской власти в Восточной Сибири, советский хозяйственный руководитель.
 Рябиков, Василий Михайлович (1907—1974) — советский государственный деятель.
 Рябиков, Глеб Алексеевич (1900—?) — советский футбольный тренер.
 Рябиков, Илья Григорьевич (1924—2008) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Рябиков, Павел Фёдорович (1875—1932) — русский военный деятель.